Агносфитис ( ) — род ящеротазовых динозавров из группы динозавроформов, живших в позднем триасовом периоде (около 228—199,6 миллионов лет назад), на территории нынешней Европы. Известен по найденным таранной и плечевой костям, ilium и maxilla. Представлен одним видом — Agnosphitys cromhallensis.

Типовой вид Agnosphitys cromhallensis был описан Фрейзером, Падианом, Уолкденом и Дэвисом в 2002 году. Окаменелости, состоящие из частичного скелета, были найдены в Эйвоне, Англия.

Классификация 
По кладистическому анализу Agnosphitys близок к родословной динозавров, однако точное таксономическое положение динозавра в настоящее время оспаривается учёными. Некоторые, например Фрейзер в 2002 году, относит его в группу ящеротазовых динозавров, указывает на его тесное родство с ранними динозаврами. Другие считают его динозавроморфом, близким к начальным эволюционным формам динозавров. В 2004 году M. C. Langer пометил его как nomen dubium. Однако в 2010 году Эскурра дал ему более чёткое таксономическое положение, отнеся в семейство Guaibasauridae.

Примечания

Ссылки 
 Каталог ископаемых The Paleobiology Database на www.paleodb.org 

Завроподоморфы
Фоссилии, описанные в 2002 году
Динозавры Европы
Динозавры триасового периода